Csehország
 Hostín, település a Mělníki járásban
 Hostín u Vojkovic, település a Mělníki járásban
 Hostín, Kovářov településrésze a Píseki járásban